Næbbegård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Næbbegård (Tjæreby Sogn) – en bebyggelse i Tjæreby Sogn, Hillerød Kommune
 Næbbegård (Blovstrød Sogn) – landbrugsejendom i Blovstrød Sogn, Hørsholm Kommune